Michael Shanks est un nom pouvant désigner :

 (1927-1984), journaliste économique britannique
 (né en 1959), archéologue britannique
Michael Shanks (né en 1970), acteur canadien

Voir aussi
 (né en 1966), pilote de course automobile américain

Shanks, Michael